Les mots Africanus, Africana et Africanum sont originellement trois déclinaisons (notamment le nominatif singulier masculin, féminin et neutre) d'un adjectif latin signifiant « africain ».

Sciences et techniques

Astronomie et planétologie 
 Africanus Horton est un cratère d'impact à la surface de Mercure.

Biologie 
 En taxonomie, les mots africanus, africana et africanum (en italique et sans majuscule) servent d'épithète spécifique ou de nom subspécifique pour nommer des espèces ou sous-espèces animales ou végétales originaires d'Afrique. Pour les espèces et sous-espèces concernées, consulter les listes générées automatiquement : africanus, africana, africanum.
 La Rojo Africana, ou simplement Africana, est une race de moutons domestiques de Colombie.

Culture et société

Cinéma 
 L'africana est un film franco-germano-italien réalisé par Margarethe von Trotta, sorti en 1990.
 Appunti per un'Orestiade africana (Carnet de notes pour une Orestie africaine) est un film italien réalisé par Pier Paolo Pasolini, sorti en 1970.
 Dolce vita africana est un film documentaire franco-britannique réalisé en 2008.

Édition 
  est une revue académique semestrielle consacrée aux problèmes de développement dans le tiers monde et particulièrement l'Afrique australe, fondée en 1971.

Politique 
 L' est une idéologie qui se veut applicable à toutes les femmes d'origine africaine, conçue à la fin des années 1980 par .

Anthroponyme

Antiquité 
 Cornelia Africana (v. 189 - v. 100 ) est la fille du  Scipion l'Africain et la mère des Gracques.
 Junillus Africanus (mort en 549) est questeur du palais sacré à Constantinople sous le règne de Justinien.
 Publius Cornelius Scipio Aemilianus Africanus (Scipion Émilien, 185-129 ) est un général et homme d'État romain, célèbre pour avoir détruit Carthage et Numance, et pour s'être opposé à ses cousins les Gracques.
 Publius Cornelius Scipio Africanus (Scipion l'Africain, v. 236 - 183 ) est un général et un homme d'État romain, connu pour ses campagnes militaires victorieuses contre les Carthaginois en Hispanie, puis pour la conquête du Nord de l'Afrique.
 Publius Cornelius Scipio Africanus Minor (v. 211/205 - 170 ) est le fils aîné de Scipion l'Africain et le père adoptif de son cousin germain Scipion Émilien.
 Sextus Caecilius Africanus (mort vers 169-175) est un jurisconsulte de la Rome antique, élève de Salvius Julianus (Julien).
 Sextus Julius Africanus (v. 160 - v. 240) est un écrivain chrétien de langue grecque, auteur d'un ensemble d'œuvres dont la première chronique universelle conçue dans une optique chrétienne.
 Titus Sextius Africanus est un sénateur romain, consul suffect en 59 sous Néron.
 Titus Sextius Cornelius Africanus est un sénateur romain, consul éponyme en 112 avec Trajan.

Période moderne 
  (1835-1883) est un écrivain nationaliste de la Sierra Leone.
 Albert Freeman Africanus King (1841-1914) est un médecin et professeur d'obstétrique américain, l'un des premiers à suggérer une relation entre moustiques et malaria.

Épithète spécifique